Зело може означати:
 Зе́ло — зелень, трав'янисте рослиння.
 Зело — дуже.
 Ѕ (зіло, зѣло) — восьма літера церковнослов'янського і староруського алфавітів на позначення приголосного звука «з».

Див. також 
 Zelo
 Zello () — назва стартапу і його програмного продукту Zello PTT Walkie Talkie — інтернет-рація, Walkie Talkie.

Посилання